Woodmancote ist der Name folgender Orte in England:

In Gloucestershire
 Woodmancote (Dursley)
 Woodmancote (Cirencester)
 Woodmancote (Tewkesbury)

In West Sussex
Woodmancote (Chichester)
Woodmancote (Horsham)